Mark Knowles e Daniel Nestor era i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Michaël Llodra e Fabrice Santoro col punteggio di 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Joshua Eagle (primo turno)
  Martin Damm /  Cyril Suk (terzo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
  Evgenij Kafel'nikov /  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (campione)

  Leander Paes /  David Rikl (quarti di finale) 
  David Adams /  Robbie Koenig (secondo turno) 
  David Prinosil /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
  Jeff Coetzee /  Chris Haggard (semifinali) 
  Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno) 
  Jan-Michael Gambill /  Graydon Oliver (primo turno) 
  Ellis Ferreira /  Brian MacPhie (secondo turno) 
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2003
ATP Tour 2003